Eisschnelllauf Massenstart der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2018.

Ausgetragen wurde der Massenstart im Eisschnelllauf der Frauen am 24. Februar 2018 im Gangneung Oval.

Olympiasiegerin wurde die Japanerin Nana Takagi vor Kim Bo-reum aus Südkorea, die Silber gewann. Die Bronzemedaille gewann Irene Schouten aus den Niederlanden.

Ergebnisse

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Ergebnisse: Halbfinale 1, Halbfinale 2 und Finale auf der offiziellen Webseite der Olympischen Winterspiele 2018

Massenstart (Frauen)
Fraueneisschnelllaufwettbewerb